129, évszám
129, szám
129, amerikai uszály
129, (2023) magyar film Peter Noel rendezésében